Cet article présente la liste des publications de la série Les Enquêtes de Ludo.

Références 

Bande dessinée de Marc Moallic
publications Les Enquêtes de Ludo